Каяни — топоним:

 Каяни — город в Финляндии.
 Каяни — аэропорт в Финляндии.
 Каяни — замок в Швеции.

См. также 
 Каян
 Каяна